SG (guitarra), abreviação de solid guitar, uma guitarra produzidos pela Gibson.
 SG, uma marca de tabaco portuguesa.
 Singapura (código ISO 3166-1).
 Cantão de São Galo, Suíça.
 o banco suíço Société Générale.
 Stargate, um longa-metragem de 1994 e os seriados de TV a que deu origem.
 Sessão de Gala, programa de televisão.
 Sg, símbolo químico do seabórgio.

Desambiguações de siglas